In and Out of Love puede referirse a:

In and Out of Love (canción de Bon Jovi), canción de Bon Jovi. 
In and Out of Love (canción de Armin van Buuren), canción de Armin van Buuren Featuring Sharon den Adel.